Андреенко — фамилия.
 Андреенко, Анатолий Александрович (род. 1962) — глава Антрацитовского района Луганской Народной Республики.
 Андреенко, Галина Васильевна (1915—2008) — доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ.
 Андреенко, Евгений Георгиевич (1917—1982) — военный летчик, Герой Советского Союза.
 Андреенко, Кирилл Анатольевич (род. 1983) — белорусский футболист.
 Андреенко, Нина Васильевна (более известна как Копылова; род. 1933) — мастер завода «Электросигнал», Герой Социалистического Труда. См. также 
 Андреенки
 Андреенков
 Андриенко